

Дамаскус — місто, штат Арканзас
 Дамаскус — місто, штат Джорджія
 Дамаскус — місто, штат Вірджинія
 Дамаскус Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсільванія
 Дамаскус — переписна місцевість, штат Меріленд
 Дамаскус — переписна місцевість, штат Огайо
 Дамаскус — переписна місцевість, штат Орегон

Див. також 
 Дамаск (значення)